NSV steht für:
 Nadelstichverletzung, im Gesundheitsbereich die Verletzung mit infektiösem Material
 Namensschuldverschreibung
 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
 Nationalistische Studentenvereinigung, Dachverband von Studentenverbindungen in Flandern
 Nationalsozialer Verein, ehemalige Partei während des Deutschen Kaiserreichs
 Niedersächsische Verfassung
 Niedersächsischer Schachverband
 Niedersächsischer Skiverband
 Niederspannungsverteilung
 Nullsoft Streaming Video, Containerformat für Streaming Video
 Non Scalpell Vasektomie
 Nürnberger-Spielkarten-Verlag
 Noosa Airport (IATA-Code), Flugplatz von Noosaville (Queensland), Noosa Shire, Queensland

nSv steht für:
 Nanosievert (10−9 Sievert (Einheit)), Maßeinheit der Strahlungsdosis

nsv steht für:
 Südwest-Nisu (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Nisu (Sprache) der Ethnie der Yi (Volk) in China

NSV